Deleni, comune del distretto di Costanza
Deleni, comune del distretto di Iași
Deleni, comune del distretto di Vaslui